Bunders (Veghel), wijk in Veghel
Bunder, eenheid van grondoppervlakte
Bunderbos, in Zuid-Limburg
Hendrik Bunders (1892-1965), Nederlands architect